Okręty US Navy o nazwie USS "Celtic":
 Pierwszy  został zbudowany w 1891 jako "Celtic King". Nabyty przez US Navy 14 maja 1898.
 Drugi  został zbudowany w 1921 jako "Kerry Patch". Nabyty przez US Navy w 1944.

Celtic